Saint-Cernin puede referirse a: 

 Saint-Cernin, comuna francesa situada en Cantal.
 Saint-Cernin, comuna francesa situada en Lot.